De FA Cup 1986–1987 was de 106de editie van de oudste voetbalbekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. De eerste ronde begon op 15 november 1986. Het toernooi eindigde op zaterdag 16 mei 1987 met de finale in het (oude) Wembley Stadium in Londen onder leiding van scheidsrechter Neil Midgley. De beker ging voor de eerste keer in de clubgeschiedenis naar Coventry City, dat in de finale met 3–2 (na verlenging) te sterk was voor Tottenham Hotspur. Het beslissende doelpunt kwam in de 95ste minuut op naam van Gary Mabbutt, die een eigen doelpunt maakte.

Schema

Finale

Zie ook
 Finale League Cup 1987
 Football League Cup 1986/87
 Engels voetbalkampioenschap 1986/87

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 1986/87